La Cité de la Mer, un parc scientifique et ludique consacré à l'exploration sous-marine à Cherbourg ;
 Estran Cité de la mer, un centre de culture scientifique et technique sur le thème du littoral haut-normand à Dieppe.

Voir aussi 
 Cité de l'Océan, un parc scientifique sur le monde marin à Biarritz.